Олимпийская сборная Республики Корея по футболу или сборная Республики Корея по футболу до 23 лет () — команда, представляющая Республику Корея на Олимпийских (до 1992 года в Олимпийских играх принимала участие основная сборная) и Азиатских (до 2002 года в Азиатских играх принимала участие основная сборная) играх в дисциплине футбол, а также на чемпионате Азии среди молодёжных команд.

В этой статье представлены матчи с 2010 года.

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Примечания 

Футбол в Республике Корея
Сборная Республики Корея по футболу